Riitasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riitasaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Riitasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,47), 
 Riitasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,22, long 28,18), 
 Riitasaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Riitasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 28,16), 
 Riitasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Riitasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Riitasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 23,47), 
 Riitasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Riitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,66, long 29,26), 
 Riitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,72), 
 Riitasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Riitasaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Riitasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 

Robotskapade Finlandförgreningar